Dave Holland  – bassista jazz britannico
Dave Holland  – batterista britannico hard rock/heavy metal noto per la militanza nei Trapeze e nei Judas Priest.